La detentrice del titolo è Dominika Cibulková, ma ha deciso di non partecipare. La vincitrice del torneo è Timea Bacsinszky che con il punteggio di 6-3, 6-0 ha battuto in finale Caroline Garcia.

Teste di serie 

 Marija Šarapova (ritirata, semifinale)
 Sara Errani (secondo turno)
 Caroline Garcia (finale)
 Irina-Camelia Begu (ritirata)
 Timea Bacsinszky (Campionessa)

  Roberta Vinci (ritirata, primo turno)
  Sloane Stephens (primo turno)
  Madison Brengle (primo turno)
  Daniela Hantuchová (ritirata)
  Ajla Tomljanović (primo turno)

Qualificate 

  Lucie Hradecká (primo turno)
  Elena Bogdan (secondo turno)

  Richèl Hogenkamp (primo turno)
  Louisa Chirico (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Abierto Mexicano Telcel 2015
WTA Tour 2015